Szerokopas bzw. Szerokopaś ist ein polnischer Ortsname:
 Szerokopas (Chełmża), Dorf im Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1920 und 1939 bis 1942: Scherokopaß, 1942 bis 1945 Schirkenpaß, Kreis Kulm, Westpreußen
 Szerokopaś (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1933: Sierokopaß, 1933 bis 1945: Breitenfelde, Kreis Neidenburg, Ostpreußen